De term flop kan verschillende betekenissen hebben:

 Flop (economie) - een commerciële mislukking, bijvoorbeeld een film of televisieprogramma die er niet in slaagt zijn budget compleet terug te verdienen.
 de Fosburyflop - een veelgebruikte techniek in het hoogspringen.
 Flop (poker) - (het omdraaien van) de eerste drie kaarten bij de Texas Hold 'em-variant van Poker.
 FLOPS - een eenheid om de rekenkracht van een CPU mee aan te duiden.
 Flop (album) - een album van de band And One
 Flipflop - een elektronische geheugenschakeling
 Floppy - een opslagmedium voor computers